Jonas  Otter kan syfta på:

* Jonas Otter (1707–1748), svensk orientalist
 Jonas Otter (född 1965), svensk countrysångare